В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1910 по 1919 год.

1910

1911

1912

1913

1914

1915—1918 
Во время Первой мировой войны официальные матчи не проводились. См. также

1919

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com

1910